Тази страница представлява списък на всички треньори на националния отбор по футбол на България, както и техните резултати.

Резултати на отделните треньори

Треньорите по хронологичен ред

Източници 
 eu-football.info